Michael McCrudden ist der Name von 

* Michael  McCrudden (Fußballspieler) (* 1991), britischer Fußballspieler
 Michael McCrudden (YouTuber) (* 1986), kanadischer YouTuber